Эмилиа́но Вела́скес (; ) — уругвайский футболист, защитник «Сантоса». До августа 2014 года выступал за «Данубио», в составе которого стал чемпионом Уругвая. В прошлом — игрок юношеской, затем молодёжной сборной, с октября 2014 года выступает за основную сборную Уругвая. Вице-чемпион мира среди юношей 2011 года, вице-чемпион мира среди молодёжи 2013 года.

Биография 
Эмилиано Веласкес — воспитанник школы футбольного клуба «Данубио». Дебютировал за основной состав «дунайцев» в чемпионате Уругвая 3 июня 2012 года в гостевой игре против «Белья Висты», в которой его команда проиграла со счётом 1:2, причём Веласкес был удалён за вторую жёлтую карточку на 55-й минуте, а противник забил победный мяч спустя две минуты. Больше в сезоне 2012/13 Веласкес на поле не появлялся. В следующем сезоне защитник закрепился в основном составе «Данубио», сыграв в 24 матчах Примеры.

Наиболее удачным для Веласкеса стал сезон 2013/14. Защитник не пропустил ни одной игры «Данубио» во всех 30 турах Примеры, а затем в трёх «золотых» матчах за чемпионский титул против «Монтевидео Уондерерс». В решающей третьей игре в каждой из команд было удалено по два футболиста, в том числе за вторую жёлтую карточку на 53-й минуте покинул поле и Веласкес. Основное время завершилось со счётом 1:1, в дополнительное команды обменялись забитыми голами, а в серии пенальти точнее была команда Эмилиано — 3:2.

24 августа 2014 года Эмилиано Веласкес провёл последний матч за «Данубио» (против «Атенаса») в рамках чемпионата Уругвая. Спустя три дня, 27 августа, он подписал контракт на пять лет с испанским клубом «Атлетико Мадрид». На следующий день был отдан в аренду на год в «Хетафе».

Серьёзных достижений Веласкес добился с юношескими и молодёжными сборными Уругвая. В 2009 году в составе юношеской (до 15 лет) сборной занял 4-е место на чемпионате Южной Америки. В 2011 году в составе юношеской (до 17 лет) сборной защитник стал вице-чемпионом Южной Америки. В том же году уругвайцы дошли до финала юношеского чемпионата мира, где уступили лишь хозяевам турнира — мексиканцам. В 2013 году Веласкес дошёл с «Селесте» до финала молодёжного чемпионата мира в Турции (путёвку туда Уругвай заработал благодаря бронзовым медалям на молодёжном первенстве континента, прошедшем в том же году). Уругвайцы уступили Франции лишь в серии пенальти.

10 октября 2014 года Эмилиано Веласкес дебютировал в основной сборной Уругвая. Он вышел в основе в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии и провёл всю игру без замены.

Достижения 
Командные
  Чемпион Уругвая (1): 2013/14
  Финалист Кубка португальской лиги (1): 2016/17
  Победитель испанской Сегунды (1): 2017/18
 Серебряный призёр чемпионата Южной Америки до 17 лет (1): 2011
 Серебряный призёр чемпионата мира до 17 лет (1): 2011
 Бронзовый призёр чемпионата Южной Америки до 20 лет (1): 2013
 Серебряный призёр чемпионата мира до 20 лет (1): 2013
Личные
 Лучший защитник и участник символической сборной чемпионата Уругвая 2013/14

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Сантос»